Forward in Reverse er det tredje studiealbum af den danske rockgruppe Dizzy Mizz Lizzy. Albummet udkom den 13. april 2016 i Japan, og den 29. april 2016 i Danmark på Columbia Records. Det er Dizzy Mizz Lizzys første studiealbum i 20 år, siden Rotator (1996). Albummet er produceret af Jacob Hansen, og co-produceret af Tim Christensen og Nick Foss.

Forward in Reverse debuterede på førstepladsen af hitlisten. Albummet modtog i november 2017 platin for 20.000 solgte eksemplarer.

Spor

Japansk udgave

Medvirkende 
 Tim Christensen – guitar, vokal, co-producer, mellotron
 Martin Nielsen – bas
 Søren Friis – trommer
 Dizzy Mizz Lizzy – arrangement
 Marcus Winther-John – lyrics consultancy
 Jacob Hansen – producer, indspilning, mixer
 Nick Foss – co-producer
 Rune Nissen-Petersen – yderligere indspilning
 Søren Mikkelsen – yderligere indspilning ("Made to Believe")
 Svante Forsbäck – mastering
 Rune Olesen – percussion

Hitlister

Ugentelige hitlister

Årslister

Kilder 

Album fra 2016
Dizzy Mizz Lizzy-album